Села:
 Заліски — Житомирська область, Коростенський район
 Заліски — Львівська область, Стрийський район